Уголовный кодекс Казахской ССР (действовал с 1 января 1960 года по 31 декабря 1997 года)
 Уголовный кодекс Казахстана (1997) (действовал с 1 января 1997 года по 31 декабря 2014 года)
 Уголовный кодекс Казахстана (2014) (действует с 1 января 2015 года)